Вильруа — фамилия и топоним:
 Вильруа, Брут де (1794—1874) — французский инженер, конструктор подводных лодок.
 Вильруа — французский дворянский род:
 
 Вильруа, Франсуа де Нёвиль (1644—1730) — сын предыдущего, маршал Франции, командовавший французскими войсками в войне за испанское наследство.
 Вильруа де Гало, Франсуа — директор Банка Франции.

Топоним 
 Вильруа () — муниципалитет в департаменте Сена и Марна.